Натуральне число 2086
 2086 рік до нашої ери
 2086 рік нашої ери